Nanxiang peut faire référence à :

 Bourg de Nanxiang (), situé dans le district de Huangpu, à Shanghai, en Chine ;
 Bourg de Nanxiang (南乡镇), bourg du Xian de Heng à Nanning, dans la région autonome Zhuang du Guangxi, en Chine ;
 Bourg de Nanxiang (南乡镇), bourg du district de Babu, à Hezhou, dans la région autonome Zhuang du Guangxi, en Chine.